

Sigle 

Le sigle GERME peut signifier :
 Groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, une association de chercheurs créée pour étudier les mouvements étudiants dans leur diversité.

Sciences et techniques 
 En botanique, un germe est l'embryon d'une plante.
 En cryptographie, un germe est un nombre utilisé pour l'initialisation d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires.
 En mathématiques, le germe d'une fonction permet de décrire le comportement local de cette fonction.
 En médecine, un germe est un micro-organisme, surtout en tant qu'agent pathogène.
 En physique et en chimie, un germe est un tout petit domaine d'une phase n'existant pas encore dans le système, et qui permet la croissance de cette phase, auparavant empêchée pour des raisons cinétiques. Le germe peut naître spontanément (nucléation homogène) ou être introduit de l'extérieur (nucléation hétérogène).